Jeffrey kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Jeffrey
 John Frederick Jeffrey

Robotskapade auktorsförkortningar